Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2007./08., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.  
Od sezone 2008./09. Druga hrvatska rukometna liga postaje treći rang lige, a drugi rang postaje Prva hrvatska rukometna liga.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 Dukat 1.HRL 2007./08.
 3. HRL 2007./08.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2007./08.

Izvori 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2007./08. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr

2007-08
m-2